Maréchal, nous voilà!, volkslied van Vichy-Frankrijk ten tijde van het bewind van Pétain
Maarschalk van Frankrijk, Frans: Maréchal de France, militaire onderscheiding in Frankrijk

Als naam
Joseph Marechal (historicus), Belgisch rijksarchivaris en historicus
Joseph Maréchal, Belgische filosoof en psycholoog
Nicole Maréchal, Belgisch politica
Griet Maréchal, Belgisch historica en archivaris.
Robert Maréchal, Belgisch politicus
Dominique Marechal, Belgisch museumconservator en kunsthistoricus
Sidonie Van Larebeke, ofwel Hélène Maréchal, Gents cabaretier en zangeres
Andy Marechal, Belgisch schaker
Willem de Maarschalk, 1e graaf van Pembroke (bijgenaamd Guillaume le Maréchal)
Philippe Marechal, Belgisch directeur a.i. KMMA, historicus

Fictief figuur
Antoine Maréchal, een van de hoofdpersonages uit Le Corniaud.

Geografie
Marechal Deodoro, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Marechal Thaumaturgo, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Acre
Marechal Floriano, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
Marechal Cândido Rondon, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Maréchal (rivier), een rivier in het Caribische eiland Dominica
Villy-le-Maréchal, gemeente in het Franse departement Aube